A A1A-2 na Classificação UIC Simplificada Britânica, ou (A1A) 2 (Classificação UIC), corresponde a uma locomotiva com dois truques. Sendo que o truque A1A fica na parte da frente da locomotiva e tem um rodeiro de tração, um rodeiro sem tração e outro com tração. O truque em 2 fica na parte traseira e tem os dois rodeiros sem tração. Um exemplo desta configuração é a General Pershing Zephyr Silver Charger, da CB&Q Railroad.

Classificações similares:

 Classificação AAR: A1A-2
 Classificação UIC: (A1A)2
 Classificação UIC Francesa: A1'A2
 Classificação UIC Sueca: (A1A)'2
 Classificação Suíça: 2/5

Ver também 
 Classificação de locomotivas
 :Categoria:Locomotivas por arranjo de rodeiros
 :Categoria:Classificação de locomotivas a vapor
 :Categoria:Classificação de locomotivas UIC
 :Categoria:Classificação de locomotivas AAR
 :Categoria:Locomotivas A1A-2

Locomotivas por arranjo de rodeiros
Classificação de locomotivas AAR
Locomotivas A1A-2